El término Blown Away puede referirse a:

 Blown Away (película de 1992) película canadiense de 1992 dirigida por Brenton Spencer.
 Blown Away (película de 1994) película estadounidense de 1994 dirigida por Stephen Hopkins.
 Blown Away (álbum) cuarto álbum de estudio de la cantante estadounidense de country Carrie Underwood.
 Blown Away (canción) canción interpretada por Carrie Underwood.
Blown Away (reality show de Netflix)